Triakis är ett släkte av hajar. Triakis ingår i familjen hundhajar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hundhajar
Triakis